Лайзах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  7 07 15.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Дитмар Цант (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 Партия Vereintes Forum Leisach занимает 7 мест.
 местный список: 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля